Ко́рхонен () — найпоширеніше фінське прізвище. На 5 вересня 2022 року в Фінляндії налічувалося 22458 носіїв прізвища «Korhonen» (11486 чоловіків та 10972 жінки).

Відомі носії 

 Аку Корхонен (1892—1960), актор
 Гуннар Корхонен (1918—2001), економіст, міністр уряду
 Ерккі Корхонен (нар. 1956), оперний режисер, піаніст
 Карі Корхонен (нар. 1973), художник-мультиплікатор
 Кейо Корхонен (нар. 1956), стрибун з трампліна
 Кейо Корхонен (нар. 1934), політик, міністр закордонних справ, професор
 Маркус Корхонен (нар. 1975), хокеїст
 Мартті Корхонен (нар. 1953), член парламенту Фінляндії
 Пааво Корхонен (1928—2019), лижник-біатлоніст
 Пекка Корхонен (нар. 1955), політолог і професор
 Пентті Корхонен (нар. 1951), мотогонщик
 Самі Тапані Корхонен (нар. 1977), модельєр
 Урпо Корхонен (1923—2009), лижник
 Янне Корхонен (нар. 1970), тхеквондоїст
 Янне Корхонен (нар. 1979), футболіст

Див. також 
 2988 Корхонен (2988 Korhonen) — астероїд головного поясу, відкритий 1 березня 1943 року.

Примітки